Nage, nager : méthode qui permet aux êtres humains et à certains animaux de se mouvoir dans l'eau sans autre force propulsive que leur propre énergie.
 Nage en eau vive : activité sportive.
 Nage (ou natation) synchronisée : sport et art.
 Nage : technique d'aviron. En milieu maritime, on ne rame pas ; on nage (ou on vogue en Méditerranée).
 Nage (prononcer nagué) : langue de l'île de Florès en Indonésie.

 « Être en nage » est une expression qui signifie « être couvert de sueur » (parce qu'il fait très chaud ou à la suite d'une activité physique intense).
 La nage, en cuisine, est un court-bouillon surtout utilisé pour pocher les poissons ou les crustacés.

Technique de projection (combat) 
En japonais, nage désigne une technique de projection (phonétiquement nagui). Par exemple, en judo, 
 Eri-Seoi-Nage (Kata-Eri-Seoi-Nage)
 Ippon-Seoi-Nage
 Kubi-Nage
 Morote-Seoi-Nage
 Seoi-Nage
 Etc.

Toponymes 

 Nages : commune française, située dans le département du Tarn.
 Nages-et-Solorgues : commune française, située dans le département du Gard.

Voir aussi 
 Elle nage, roman de la romancière canadienne Marianne Apostolides, traduit en français en 2016.